Федр (; 138 г. до н.э. — 70/69 г. до н.э.) — философ-эпикуреец, глава эпикурейской школы в Афинах после смерти Зенона Сидонского (ок. 75 г. до н.э.), продержался на этом посту рекордно малые шесть лет. 

Он был современником Цицерона, который в молодости познакомился с ним в Риме. Во время своего пребывания в Афинах (80 г. до н.э.) Цицерон возобновил знакомство. Федр уже был пожилым мужчиной и руководил эпикурейской школой. Он был также в дружеских отношениях с Аттиком, по мнению Цицерона в De Natura Deorum, преданного сторонника эпикуреизма.

Цицерон писал Аттику о желании получить эссе Федра "О богах" (), которое в дальнейшем использовал при составлении первой книги De Natura Deorum. В эссе были изложены концепции эпикурейцев и более ранних философов.

Литература 
 Цицерон. Философские трактаты. / Пер. М. И. Рижского. Отв. ред., сост. и вступ. ст. Г. Г. Майорова. (Серия «Памятники философской мысли»). М., Наука. 1985. 384 стр. 100000 экз.
 Письма Марка Туллия Цицерона. / Пер. В. О. Горенштейна. В 3 т. (Серия «Литературные памятники»). М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1949—1951.

Примечания 

Эллинистические философы
Эпикурейцы
Философы II века до н. э.
Философы I века до н. э.
Умершие в 70-е годы до н. э.